La Grande Patience, titre d'une série romanesque de l'écrivain Bernard Clavel,

 Grande patience, espèce de plantes dicotylédones de la famille des Polygonaceae.